Цызырев — фамилия.

Цызыревы — древний дворянский род.

 Цызырев, Алексей Ильич — бригадир, комендант крепости Ставрополь.
 Цызырев, Максим — стольник Петра I.
 Цызырев, Павел Александрович — генерал, Георгиевский кавалер.